Awosting bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Awosting (New Jersey)
 Awosting (New York)